Ryeka Kara-Lom kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Rusenski Lom, vattendrag, 
 Tjerni Lom, vattendrag, Ruse, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar